Albert von Trentini - scrittore e drammaturgo austriaco
Caroline Trentini - Modella brasiliana
Gaudenzio Trentini - calciatore italiano
Patrick Trentini - pianista, compositore e direttore d'orchestra italiano
Raffaele Trentini - calciatore italiano

Altri progetti